Mirror (englisch Spiegel) steht für:
 einen Spiegelserver
 Mirror (Album), ein Musikalbum von D’espairsRay
 Mirror (Bootsklasse), eine Bootsklasse

Siehe auch:
 The Mirror
 Daily Mirror
 Mirror Mirror
 Mirrorseite
 Spiegel (Begriffsklärung)